Hospes (persoon), iemand die een kamer in zijn huis verhuurt
Hospes (geslacht), een geslacht van boktorren